Бочарников Сергей Вадимович () — российский и белорусский биатлонист. Мастер спорта. С ноября 2015 года выступает за сборную Белоруссии. Двукратный чемпион Европы 2020 года.

Спортивная карьера 
Биатлоном начал заниматься в 17 лет, участник зимней Универсиады 2011 года. Серебряный призёр чемпионата России-2014 и бронзовый призёр чемпионата России-2012 в эстафете в составе сборной Москвы. В сезоне 2013/14 принимал участие в Кубке IBU, занял 63 место в общем зачёте. Лучший результат на этапах Кубка IBU — 3 место в индивидуальной гонке на этапе в Обертиллиахе в декабре 2018 года. С сезона 2015/2016 Бочарников выступает за сборную Белоруссии. В её составе он дебютировал на этапах Кубка мира.

Юниорские и молодёжные достижения

Участие на Олимпийских играх

Участие на Чемпионатах мира

Карьера в Кубке мира 
 На этапах Кубка мира дебютировал в ноябре 2015 году в Эстерсунде. Свои первые кубковые очки набрал в спринте в Рупольдинге в январе 2016 года. Отстреляв без промахов Бочарников занял 36-е место.
2015 — 2016 — 99-е место (5 очков)
 2016 — 2017 — 58-е место (60 очков) в Кубке мира.
 2017 — 2018 — 48-е место (100 очков) в Кубке мира.
 2018 — 2019 — 78-е место (22 очка) в Кубке мира.
 2019 — 2020 — 48-е место (87 очков)
 2020 — 2021 — 34-е место (200 очков)

Примечания

Ссылки 
 Бочарников: для Бьорндалена в Беларуси слишком высокий уровень

Биатлонисты России
Биатлонисты Белоруссии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Европы по биатлону